Селище міського типу:
 Срібне — Чернігівська область, Срібнянський район
Села:
 Срібне — Донецька область, Покровський район
 Срібне — Рівненська область, Дубенський район